Cseke István (1628–1679) jezsuita szerzetes
 Cseke István (1907–1987) Kossuth-díjas művezető
 Cseke István labdarúgó

Jegyzetek